

Tablica

Strijelci 
 26 - Krunoslav Cindrić (NK Dobra Sveti Petar)
 20 - Damir Car (NK VOŠK Belavići)
 17 - Željko Puljak (NK Zrinski Ozalj-Mali Erjavec)

Bilješke 
NK Josipdol je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Radnik Karlovac je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Kupa Donje Mekušje je kažnjena oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 303

1994-95
karlovačka